

Gens
Jacques Thouron
Lefred-Thouron
Victor Quintius Thouron

Lieu
Thouron

Voir aussi
Tourond